Сарка — река в России, протекает по Лодейнопольскому и Волховскому районам Ленинградской области. Длина реки — 11 км.

Исток — в Лодейнопольскому районе, западнее деревень Большие Коковичи и Малые Коковичи. Течёт на запад, пересекает границу районов и впадает в Кондегу с левого берега в 21 км от устья последней, восточнее расположенных на Кондеге деревень — Кизлярского, Малыжина, Спирова, Малочасовенского и Сорзуя.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Свирь, речной подбассейн реки — Свирь (включая реки бассейна Онежского озера). Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 01040100812102000013765
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 102001376
 Код бассейна — 01.04.01.008
 Номер тома по ГИ — 2
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Реки Лодейнопольского района
Реки Волховского района
Бассейн Паши